II. (Német) Lajos keleti frank király (804–876)
 II. (Ifjabb) Lajos császár (825–875)
 II. (Hebegő vagy Dadogó) Lajos nyugati frank király (846–879)
 II. Lajos Chiny, Verdun és Adelaide grófja (11. század)
 II. Lajos türingiai gróf (1042–1123)
 II. Lajos türingiai tartománygróf (1128–1172)
 II. Lajos württembergi gróf (†1181)
 II. Lajos looni herceg (†1218)
 II. Lajos bajor herceg (Kövér Lajos) (1229–1294)
 I. Lajos flamand gróf, II. Lajos néven Nevers grófja (1304–1346)
 II. Lajos Sancerre grófja (1305–1346)
 II. Lajos, Blois grófja (†1346)
 II. Lajos brandenburgi őrgróf (†1352)
 III. Lajos, Blois grófja, II. Lajos néven Châtillon grófja (†1372)
 II. Lajos flamand gróf (1330–1384)
 II. Lajos Évreux grófja (1336–1400)
 II. Lajos Bourbon hercege (1337–1410)
 II. Lajos címzetes nápolyi király (1377–1417)
 II. Lajos hesseni tartománygróf (1402–1458)
 II. Lajos Beaumont–Bressuire pairje (1407–1477)
 II. Lajos saluzzói őrgróf (1438–1504), (olaszul: Lodovico II di Saluzzo)
 II. Lajos Trémoille bárója (1460–1525), Thouars bárója
 II. Lajos Montpensier grófja (1483–1501)
 II. Lajos Amboise, Autun és Albi püspöke (1477–1517)
 II. Lajos bajor herceg (1502–1532)
 II. Lajos magyar és cseh király (1506–1526)
 II. Lajos (Guise bíboros) (1555–1588)
 II. Lajos nassau-weilburgi gróf (1565–1627)
 II. Lajos Condé hercege (1621–1686)
 II. Lajos hesseni nagyherceg (1777–1848)
 II. Lajos holland király (1804–1831)
 II. Lajos badeni nagyherceg (1824–1858)
 II. Lajos bajor király (1845–1886)
 II. Lajos monacói herceg (1870–1949)
 II. Lajos badeni nagyherceg (1824–1858)

de:Liste von Herrschern namens Ludwig#Ludwig II.